

Sigle 
Le sigle SUV peut signifier :

Biologie 
  ;
 , une mesure du métabolisme cellulaire au PET-scan ;

Construction automobile 
 , un véhicule de loisirs bicorps pouvant posséder certaines capacités de roulage hors route ou de remorquage.

Transports 
 SUV est l'acronyme de Service urbain viennois, ancien nom de 1937 à 2008 des transports en commun de Vienne (Isère).

Code 
Le code SUV peut désigner :
 l'aéroport de Suva-Nausori, qui dessert la capitale des Îles Fidji (selon la liste des codes AITA des aéroports).